GRAIL (informatique) est la première tablette graphique, inventée en 1968.
 Gravity Recovery and Interior Laboratory (GRAIL) est une sonde spatiale américaine destinée à mesurer le champ de gravité lunaire.
 Gene Relationships Across Implicated Loci (Gene Relationships Across Implicated Loci), application en ligne